Garden Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Garden Island (Citrus County, Florida)
 Garden Island (Levy County, Florida)
 Garden Island (Pinellas County, Florida)
 Garden Island (Knox County, Maine)
 Garden Island (Charlevoix County, Michigan)
 Garden Island (Chippewa County, Michigan)
 Garden Island (Minnesota)
 Garden Island (Clinton County, New York)
 Garden Island (St. Lawrence County, New York)
 Garden Island (Vermont)
 Garden Island (Washington)

in Australien:
 Garden Island (New South Wales)
 Garden Island (Western Australia)

in Kanada:
 Garden Island (Lake Huron), Ontario
 Garden Island (Lake Nipissing), Ontario
 Garden Island (Lake Ontario), Ontario